Cette liste non exhaustive recense les bornes de la voie de la Liberté, mémoriaux de guerre dont la majeure partie retrace l'itinéraire suivi par la  américaine commandée par le général Patton.

À l'origine en béton ou en granit, pratiquement toutes les premières bornes ont été remplacées par des bornes en fibre de verre pour des raisons de sécurité routière, notamment pour minimiser les dégâts d'un potentiel accident.

Voie de la Liberté

Voie de la Libération de la  DB (Plumelec-Baud) 
Fin 2017, l'association Souvenir militaire en Centre Morbihan propose la pose de bornes symboliques dans les communes de Plumelec, Saint-Jean-Brévelay, Bignan, Locminé et Baud. Le parcours ainsi créé est nommé « voie de la Libération » et retrace le parcours de la  division blindée américaine, commandée par le général John Wood, qui arrive en Bretagne  et participe à sa libération. L'inauguration du parcours et des bornes a lieu le  en présence notamment du petit-fils du général.

Autres bornes 
Certaines bornes ont été installées dans un cadre commémoratif, près du parcours original ou en dehors, ou encore offertes en signe de mémoire.

Stèles 

 Voir sur l'ensemble des points sur Bing Maps.

Notes et références

Notes

Inscriptions

Références

Sources

Annexes

Articles connexes 

 Voie de la Liberté, article principal
 Liste des bornes de la voie de la 
 Liste des bornes de la Voie sacrée, commémorant une voie importante de ravitaillement au cours de la Première Guerre mondiale
 Borne routière

Liens externes 

 Résultats pour la recherche « borne liberté » dans la base Gertrude de la Bretagne recensant les bornes repertoriées dans l'Inventaire général du patrimoine culturel

Liste en rapport avec la Seconde Guerre mondiale
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la Manche
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
Mémoire de la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg